Медічі — флорентійська династія епохи Відроження.

 Катерина де Медічі (1519–1589) — французька королева-мати.
 Козімо Медічі (1389–1464) — флорентійський банкір і державний діяч.
 Лоренцо Медічі — правитель Флоренції (1469–1492 рр.).